Justizvollzugsanstalt Wuppertal steht für

 die erste Justizvollzugsanstalt in Wuppertal, hervorgegangen aus dem Elberfelder Gefängnis Bendahl, siehe Justizvollzugsanstalt Wuppertal (Bendahl)
 deren Nachfolger Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel (bis 2010 offiziell nur Justizvollzugsanstalt Wuppertal)
 die 2011 eröffnete Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf